Flicka (My Friend Flicka) – film statunitense del 1943 diretto da Harold D. Schuster
Frida (My Friend Flicka) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1956

Pagine correlate
 Flicka